Арундел или Эрандел ():

Топонимы
 Арундел — город в Западном Суссексе.
 Арундел — средневековый замок в городе Арундел.
 Арундел — остров из состава островной группы Нью-Джорджия архипелага Соломоновых островов.
 Арундел — посёлок в Квебеке, Канада.
 Арундел — пригород Голд-Коста, Австралия. 

Персоналии
 Граф Арундел — титул, который носили владельцы замка Арундел.
 Арундел, Томас (ок. 1353—1414) — епископ Илийский, архиепископ Йоркский, архиепископ Кентерберийский.
 Томас Говард, 21-й граф Арундел — прославленный английский коллекционер, чья коллекция его имени Арундельские мраморы () включала «Паросскую хронику».
 Арундел, Харри (1855—1904) — американский бейсболист.

Другое
 «Арундел» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, участник Северной войны 1700—1721 годов.

Примечания